Druškovec je lahko:
 Druškovec Gora (Hrvaška)
 Druškovec Humski (Hrvaška)
 Druškovec (Hrvaška)